Visborg har flere betydninger:
 Visborg Slot – en tidligere fæstning (nu ruin) ved Visby på Gotland.
 Visborg (Visborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Visborg Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Visborggård – en herregård ved landsbyen Visborg.